Уоррен Бенсон (; 26 января 1924 — 6 октября 2005) — американский литаврист, композитор и музыкальный педагог.

Окончил музыкальный факультет Мичиганского университета. Играл на литаврах в Детройтском симфоническом оркестре. В 1950—1952 г. преподавал в Салониках по фулбрайтовскому гранту, в 1953—1967 гг. в Итакском колледже (город Итака). В 1967—1993 гг. профессор Истменовской школы музыки. Среди учеников Бенсона — Боб Беккер, Майкл Гленн Уильямс, Эрик Эвейзен и др.

Основные произведения Бенсона написаны для ансамбля ударных инструментов и для духового оркестра. Наиболее известны композиции «Листья падают» (; 1963) и «Одинокий танцор» (; 1966).

Примечания 

Выпускники Технической средней школы Касс
Ударники США
Академические музыканты США
Композиторы США
Музыкальные педагоги США
Родившиеся в 1924 году
Родившиеся 26 января
Умершие в 2005 году
Умершие 6 октября
Персоналии по алфавиту
Преподаватели Итакского колледжа